Штефан Тескер (; 11 апреля 1991, Ахаус) — немецкий футболист, защитник клуба «Хольштайн».

Клубная карьера 
В январе 2011 года Штефан был отдан в аренду до конца сезона в клуб «Фортуна». В турнире Эрстедивизи защитник дебютировал 21 января в матче с «Дордрехтом». В общей сложности Тескер сыграл за «Фортуну» 15 матчей в чемпионате. В январе 2012 года он перешёл в немецкий «Хоффенхайм».

В сезоне 2018/19 Штефан Тескер подписал трехлетний контракт с немецким клубом «Хольштайн Киль».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Штефана Тескера на сайте weltfussball.de 
 Профиль Штефана Тескера на сайте fussballdaten.de 
 Профиль Штефана Тескера на сайте dfb.de 
 Профиль Штефана Тескера на сайте kicker.de 
 Профиль Штефана Тескера на сайте sport.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Хольштайн»